Chua-žung může být:

 Chua-žung (Chu-nan) – okres v městské prefektuře Jüe-jang v provincii Chu-nan;
 Chua-žung (Chu-pej) – městský obvod v městské prefektuře E-čou v provincii Chu-pej.